Esistono due comuni francesi con questo nome

Le Monteil – Alta Loira
Le Monteil – Cantal